Horsfield ist der Familienname folgender Personen:

 Craigie Horsfield (* 1949), britischer Fotograf
 George Horsfield (1882–1956), britischer Archäologe
 James Horsfield (* 1995), englischer Fußballspieler
 Margaret Horsfield (* 1953), kanadische Sachbuchautorin und Journalistin
 Thomas Walker Horsfield (1773–1859),  britischer Arzt, Zoologe und Botaniker